Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 86 dans le monde.
 Route fédérale 86 en Allemagne
 , plusieurs autoroute inter-états aux États-Unis 
 Route impériale 86 en Europe
 Route principale 86 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route européenne 86 en Grèce
  dans certains pays